Адмиралитет може бити:
 Адмиралитет Уједињеног Краљевства, британско министарство морнарице;
 Адмиралитет (зграда), здање у Санкт Петербургу;
 Адмиралитетски колегијум, некадашње руско министарство морнарице;
 Адмиралитетски колегијум (Шведска), некадашње шведско министарство морнарице.